La Celle kan syfta på:
 La Celle, Allier
 La Celle, Cher
 La Celle, Puy-de-Dôme
 La Celle, Var